Сергей Александрович Бутурлин (, Монтрё (Швейцария) — 22 января 1938, Москва) — русский орнитолог, путешественник и охотовед, автор работ по систематике птиц России и охотничьему хозяйству, внук генерала С. П. Бутурлина.

Биография

1872—1897 годы 
Сергей Александрович Бутурлин родился  года в Швейцарии, в курортном Монтрё, в семье Бутурлиных. Отец А. С. Бутурлин — врач по образованию, кандидат естественных наук, был убеждённым сторонником марксистского учения, за что преследовался царским режимом. Мать Е. М. Снитко, родом из обедневшего дворянского рода.

Изучением птиц и навыками охоты Сергей Александрович Бутурлин начал заниматься ещё в Симбирске, куда был сослан отец, во время учёбы в Симбирской гимназии.

Охотился с детства - сначала с самодельным луком (из которого научился стрелять на дальность до 35 метров), затем начал использовать дульнозарядное шомпольное ружье, с 1886 года - казнозарядные ружья под унитарный патрон.

Научной деятельностью, по его собственным словам, начал заниматься в 1888 году. В том же 1888 году в «Охотничьей газете» были напечатаны его первые заметки по описанию птиц и охоте, в 1889 году - первая заметка о охотничьем оружии. 

В 1894 году Бутурлин с золотой медалью окончил петербургское Императорское училище правоведения. В училище помимо увлечения философией, политэкономией, марксистской теорией, Бутурлин занимался и естественными науками — биогеографией, геологией и зоологией.

Сразу после окончания училища Бутурлин на полтора года был призван на военную службу в конногвардейский полк. В тире гвардейского корпуса он проводил испытания винтовки Бердана, трехлинейной винтовки и охотничьего оружия (в результате, им были разработаны три вида охотничьих пуль к винтовке Бердана), а также приступил к работе над монографией «Кулики Российской империи». Уволившись в запас в чине корнета, Бутурлин стал работать по специальности в окружном суде Санкт-Петербурга.

В 1893—1895 годах вышла в свет работа орнитолога М. А. Мензбира «Птицы России», первый в истории систематический справочник о птицах Европейской части Российской империи и Кавказа. Бутурлин, в целом высоко оценивая это произведение, вступил с автором в полемику относительно некоторых моментов. Сам труд, а также спор, продолжавшийся в течение десятилетия, дал ощутимый толчок к развитию орнитологии в стране. В 1897—1900 годах Бутурлин работал над собственным определителем: «Синоптические таблицы охотничьих птиц Российской Империи». В эти же годы, совместно с известным конструктором оружия А. П. Ивашенцовым, он занимался детальным изучением пулевого охотничьего оружия. В результате, в 1887 году появился каталог «Современное охотничье оружие и огнестрельные припасы», приуроченный к проводимой в Петербурге Второй выставке охотничьего оружия Императорского Русского Технического общества, в организации которого Бутурлин принимал участие.

Лифляндский период 
В начале 1898 года С. А. Бутурлин женился на Вере Владимировне Марковой, после чего вместе с женой отправляется на новое место службы в г. Везенберг (ныне г. Раквере, Эстония), а затем г. Мариенбург (ныне г. Алуксне, Латвия), где занял должность судебного следователя округа. Несмотря на большую загруженность по работе, Бутурлин занимался сбором и обработкой материала по систематике и биологии птиц Лифляндии. В этот же год вышло большое количество статей по охотоведению, среди которых «Об убойности пуль на охотничьей дистанции», «Дробовая магазинка Винчестера», «Автоматический пистолет Боркхардта», «Исследование конструкции и боя современного охотничьего оружия», «О максимальном пределе полезной скорости», «О влиянии материала стволов на бой» и другие материалы. Осенью 1898 года у Бутурлиных родился сын Александр. В 1889 году были напечатаны две научные работы по орнитологии — «Синоптические таблицы охотничьих птиц Российской империи» и «Материалы для орнитофауны Симбирской губернии» (последняя была написана совместно с Б. М. Житковым).

Летом 1900 года Бутурлин во время своего отпуска совершил свою первую экспедицию по северу России. Вместе с Б. М. Житковым он исследовал устье Северной Двины в Архангельской губернии, а также острова Колгуев и Новая Земля. В поездке путешественники изучали быт и способы охоты ненцев, составляли перечень местных растений, насекомых, и гнездящихся и пролётных птиц. Были открыты несколько новых видов и добыты экземпляры некоторых редких птиц, а также доказано присутствие на Новой Земле атлантического тупика. Эта краткая поездка не смогла дать необходимый материал для масштабного исследования этого региона, а осуществлению более длительной командировки мешали ряд причин, в частности связанные со служебной деятельностью Бутурлина. По результатам экспедиции Бутурлиным и Житковым в 1901 году была написана книга «По Северу России», впоследствии удостоенная серебряной медали Императорского Русского географического общества.

По возвращении из командировки Бутурлин получил чин надворного советника и новую должность мирового судьи в Мариенбурге. В это же время, осенью 1901 года, вышла в свет первая крупная работа Бутурлина и одновременно первый полный орнитологический справочник в истории России — «Синоптические таблицы охотничьих птиц Российской Империи», над которой автор работал в течение нескольких лет. Этот труд стал методологическим пособием для студентов в Зоологическом музее Университета. Бутурлин был избран членом нескольких российских научных обществ — непременным членом Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии, действительным членом Императорского Русского Географического общества, членом Императорского Русского Энтомологического общества и непременным членом Императорского общества Размножения Охотничьих и Промысловых животных и правильной охоты.

Летом 1902 года С. А. Бутурлин совершил вторую поездку на Колгуев, на этот раз в компании агронома И. А. Шульги и студента-зоолога М. Н. Михайловского. Если за год до этого на этом острове удалось остановиться только на сутки, то в этот раз исследователи провели здесь два месяца. Была составлена карта острова и собраны коллекции горных пород, почв, растений и животных. Было сделано большое количество фотографий, проведены метеорологические наблюдения, взяты пробы воды и изучен быт местных жителей-самоедов. По результатам исследований орнитофауны страны в 1902 году вышли две монографии Бутурлина — «Кулики Российской империи» и «Дикие гуси Российской империи». Другие значимые работы по зоологии и охотоведению в этот период — статьи «Заметки о некоторых птицах Лифляндии», «О лосях», и «О весенней охоте».

В 1903 году Бутурлин занял должность мирового судьи в Везенберге. В 1905 году он совершил поездку на нижнюю Колыму, где близ села Походск впервые описал гнездование розовой чайки (Rhodostethia rosea).

В 1912 году за исследование Якутской области и некоторых районов севера Европейской России он был награждён золотой медалью им. Семёнова-Тян-Шанского.

Советский период 

В начале Первой мировой войны Бутурлин переправил большую часть своей орнитологической коллекции, весь архив, рукописи и научную библиотеку в село Усть-Урень Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне Сурский район Ульяновской области) — к своим соседям по имению, Кротковым. Во время революции 1917 года крестьяне вскрыли ящики с книгами, документами и коллекциями Бутурлина. Были потеряны многие его рукописи, в том числе монография по птицам Якутии и подготовленный к печати полный определитель птиц России. Лишь после смерти учёного выяснилось, что значительная часть пропавшего архива и коллекций в 1918 году попала в Симбирский народный музей, позднее Ульяновский областной краеведческий музей.

В начале 1920-х годов Бутурлин приступил к восстановлению рукописи определителя птиц, признавая, что «нет ничего более тяжелого, чем повторение раз уже проделанной работы».

В 1935 году был избран в членом-корреспондентом Венгерского Королевского института орнитологии.

Половину своей орнитологической коллекции С. А. Бутурлин передал зоологическому музею МГУ, еще 285 птиц - подарил Ульяновскому областному краеведческому музею.

Память 
 В 1962 году в Ульяновском областном краеведческом музее была создана экспозиция, посвящённая жизни и деятельности С. А. Бутурлина
 в селе Лава Сурского района была оборудована "комната Бутурлина"

Библиография 
 Об охранении лосей / С. Бутурлин. — Тула: журн. «Псовая и ружейная охота», 1897. — 10 с.
 Об убойности пуль на охотничьи дистанции / С. Бутурлин. — СПб.: ред. журн. «Псовая и ружейная охота», 1898. — [2], 56 с.
 Синоптические таблицы охотничьих птиц Российской Империи. — СПб.: Издание Н. Анофриева, 1901 — 126 с.
 Охотничье пульное оружие. — Брест-Литовск: Издание Н. Анофриева, 1902. — 197 с.
 Кулики Российской империи. —  1902—1905:
 Вып. 1. — Тула: типо-лит. Е. И. Дружининой, 1902. — [1], V, 67 с.
 Вып. 2. — Москва: тип. т-ва И.Д. Сытина, 1905. — 69—256 с.
 The breeding grounds of the Ross’s Gull. // Ibis, 1906. p. 133.
 On the breeding-habits of the rosy gull and the pectoral sandpiper. London 1907.
 Охотничий законопроект. Разбор «Проекта правил об охоте» в ред. Междувед. совещ. с предложением некоторых изм. / С.. Бутурлин. — СПб.: тип. В.Я. Мильштейна, 1909. — 185 с.
 Охота с камерой. Фотографирование живой природы. В 2 ч. / С. А. Бутурлин, А. П. Ивашенцов. — СПб.: тип. В.Я. Мильштейна, [1912]. — VIII, [4], 236 с.: ил., табл.
 Стрельба пулей: Охотничье пульное оружие. — 2-е изд., ил., испр. и знач. доп. в 2 т. Т. 1-2. — СПб.: ред. журн. «Наша охота», 1912-19136
 Крупнокалиберное оружие : Устройство и условия прочности ружья, гладкостволки, тройники, парадоксы, самодействующее оружие, нитроэкспрессы и проч.: С 248 рис. в тексте. — 1912. — XVI, 455 с.: ил.
 Мелкокалиберное оружие: Дальнобойные и боевые карабины, винтовки, прицельные приспособления и пристрелка, чистка и сбережение, домашнее снаряжение патронов: С 312 рис. в тексте. — 1913. — [2], IV, 258 с.: ил.
 Настольная книжка охотника. — [Свердловск]: Уральск. обл. к.-п. союз охоты, [1925]. — [4], IV, [2], 11-253, III с.
 Спортивная стрельба дробью и пулей. — М.: Военный вестник, 1926. — 79 с. : ил., черт.
 2-е изд., пересмотр. и доп. — М.: Военный вестник, 1927. — 112 с.: ил., черт., граф.
 Определитель видов птиц СССР, их подвиды, распространение, польза и вред для хозяйства. — [Москва]: Книгосоюз, 1928. — Вып. 1: Дневные хищники и совы СССР. С 104 рис. и 1 цветной табл. окрасок художника Н. Н. Куракина. — 120 с., [1] вклад. л. красочн. табл.
 Систематические заметки о птицах Северного Кавказа. — Махачкала: Ассоц. Сев.-Кав. горских краевед. организаций, 1929. — 42 с.
 Уход за ружьем, дробовым и нарезным. — М.: Всекохотсоюз, 1929 (8-я тип. «Мосполиграф»). — 50 с. (переизд.: 1931, 1932, 1934. 1935)
 Настольная книга охотника. — 2-е изд., перераб. и доп. — [Вологда]: Волог. т-во охотников «Всекохотсоюз», 1930 (тип. Полиграфтреста «Северный печатник»). — 351, 11 с., [1] с.
 Как сделать лук и стрелять из него / С. А. Бутурлин. — М.; Л.: Молодая гвардия, 1930. — 62, [2] с. — (Библиотечка пионера-активиста. Серия: «Пионер, крепи оборону страны!»).
 Охотничье ружье и боеприпасы к нему / С. А. Бутурлин ; НКП-РСФСР-ГПФ. Заоч. охоткооп. курсы при Ин-те промысл.-охотничьего и пушно-сырьевого хоз-ва… — М.: Коиз, 1932. — Письма 1—2. — 113 с.
 Определитель промысловых птиц. — М.: Советская Азия, 1933 (типо-лит. им. Воровского). — Обл., 91, [2], 3 с.
 Полный определитель птиц СССР. Т. 1-5. — Москва: КОИЗ, 1934—1941. (Том 3 и 5 в соавторстве с Г. П. Дементьевым, том 4 полностью написан Г. П. Дементьевым)
 Что и как наблюдать в жизни птиц. 1934.
 Лоси / С. А. Бутурлин. — М.; Л.: Коиз, 1934. — 67 с. — (Серия «Промысловые животные СССР»/ Под общ. ред. Н. А. Бобринского).
 Buturlin S. A., Dementiev G. P. Sistema Avium Rossicarum, Paris, 1935, Vol. 1.
 Трубконосые птицы. Москва, КОИЗ, 1936.
 Дробовое ружье. 1937.
 Птицы. Москва 1940.
 Co i jak obserwować w życiu ptaków / S. Buturlin; Przekład J. Domaniewskiego. — Warszawa: Książka i wiedza, 1950. — 154 с.

 современные издания
 Уход за ружьем дробовым и нарезным. — [Репринт. воспроизведение изд. 1936 г.]. — М.: ПТП «ЭРА», Б. г. (1991). — 54,[2] с.
 Уход за ружьем дробовым и нарезным. — Реутов: Эра; М.: Изд. дом Рученькиных, 2003. — 46, [1] с. — ISBN 5-87624-033-8. — (Серия Охотник-Рыболов)
 Уход за ружьем дробовым и нарезным. — М.: ИД Рученькиных: ДАИРС, 2005 (Тул. тип.). — 46 с. — (Охотник. Рыболов; Оружие и боеприпасы). — ISBN 5-87624-033-8.
 Дробовое ружье и стрельба из него. — (Тул. тип.); Реутов: Изд-во охотничьей литературы ЭРА ; М.: ДАИРС, 2005 (Тул. тип.). — 108, [1] с. — ISBN 5-87624-052-4. — (Серия Охотник. Рыболов: оружие и боеприпасы / Моск. О-во Охотников и Рыболовов).

Примечания

Литература 
 
 
 Potapov, E. 1990. Birds and brave man in the Arctic (Explorers of Polar deserts, Russo-Japanize war and ever mysterious Ross’s Gull) // Birds International. V.2. № 3. — p. 72—-83.
 С. А. Бутурлин (к 100-летию со дня рождения) // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 8, 1972. стр.14-15
 В. Г. Гептнер. Замечательный орнитолог и охотовед // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 3, 1974. стр.12-14

Ссылки 
 Чувашская энциклопедия — Персоналии : БУТУРЛИН Сергей Александрович
 Чувашская энциклопедия — АЛАТЫРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИРОДОВЕДЕНИЯ

Орнитологи Российской империи
Орнитологи СССР
Зоологи СССР
Охотоведы СССР
Сергей Александрович
Награждённые Золотой медалью имени П. П. Семёнова